18 километр, 18 км — обгонный пункт Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги возле села Вознесенка Сосновского района Челябинской области.

Общие сведения 
Обгонный пункт состоит из трёх путей. К южной горловине подходят два пути из Дубровки-Челябинской. От северной горловины отходят три пути: левый и центральной ведут к станции Синеглазово и далее на Челябинск-Главный, правый — к обгонному пункту Исаковский и далее на Челябинск-Южный.

В 1966 году обгонный пункт был электрифицирован постоянным током напряжением 3 кВ в рамках электрификации линии Челябинск-Главный — Золотая Сопка — Карталы.

Пассажирское сообщение 
На обгонном пункте имеются две платформы, используемые для пассажирских перевозок пригородными электропоездами Троицкого направления ЮУЖД. По состоянию на 29 марта 2014 года на 18 километре имеют остановку только электропоезда маршрута Челябинск-Главный — Дубровка — Еманжелинск (в обе стороны). Движение пригородных электропоездов в сторону Исаковского отсутствует. Поезда дальнего следования на 18 километре остановки не имеют.

Примечания

Ссылки 
 Обгонный пункт 18 км на railwayz
 Паспорт обгонного пункта на «Единая сетевая разметка».
 Обгонный пункт 18 км. Справочник станций РЖД.
 Об. п. 18 км на карте железных дорог России и СНГ.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 1. Алфавитный список железнодорожных станций».
 Обгонный Пункт 18 Км, Челябинская обл.: расписание электричек (пригородных поездов).
 Расписание электричек по посту 18 км.
 Расписание электричек Обгонный Пункт 18 Км.

Обгонные пункты Южно-Уральской железной дороги